Александр Сафонович Пащенко (; 1 сентября 1906, Лука — 13 июня 1963, Киев) — советский украинский график, Народный художник УССР (1960), член-корреспондент Академии художеств СССР (1954).

Биография 
Родился 1 сентября 1906 года в селе Лука (ныне Немировского района Винницкой области).

Работал заведующим сельского клуба в Виннице. В 1928 году Александра по комсомольской путёвке направили в Киевский художественный институт, где он выбрал для себя профессию художника-гравёра. В 1932 году окончил институт.

В 1934—1935 годах работал инспектором художественного образования Народного комиссариата образования УССР. В 1940—1951 годах был заместителем председателя Комитета по делам искусств при Совете Министров УССР. В 1940—1944 годах — председатель правления Союза художников УССР. В 1943 году присвоено звание Заслуженный деятель искусств УССР. С 1946 года преподавал в Киевском художественном институте, с 1947 года — профессор, а с 1955 по 1963 год — был его ректором.

Умер 13 июня 1963 года в Киеве, похоронен на Байковом кладбище. В 1965 году была установлена гранитная стела с бронзовым барельефом.

Творчество 
Автор индустриальных и лирических пейзажей, выполненных по большей части в технике линогравюры и офорта. Выполнял также декоративно-оформительские работы.

Первое признание пришло к Пащенко на выставке украинских художников, которая открылась в ноябре 1937 года к юбилею Октябрьской революции. Серия гравюр из альбома «Киевская сюита» привлекла внимание не только исполнительским мастерством, но и поэтичностью образов одного из красивейших, как считал художник, городов мира. Поэтому Пащенко до конца жизни дополнял «Киевскую сюиту» новыми сюжетами. Десятки гравюр зафиксировали довоенный Киев, разрушенную войной столицу, восстанавливаемый и возобновлённый Киев.

Большим творческим достижением художника стал, задуманный ещё до войны альбом "Государственный историко-культурный заповедник Киево-Печерская лавра", который он выполнил после освобождения Киева. Цветные линогравюры альбома создают художественный образ уникальной памятки украинской культуры. Лаконичными средствами, используя силуэт, ритм линий и цветовых пятен, мастер достигает в своих работах сильного эмоционального звучания. 

Серии:
 «Київська сюїта» (1936—1960),
 «Києво-Печерська лавра» (1944—1945),
 «Відбудова Дніпрогесу» (1945—1946),
 «Народження Кременчуцької ГЕС» (1958—1960),
 «Київська комсомольська ГЕС» (1961).

Шевченковская тема 
 Иллюстрации к поэме Тараса Шевченко «Сон» (тушь, перо, акварель; 1939)
 Цветные линогравюры:
 Портрет Тараса Григорьевича Шевченко (1939, 1960),
 Памятник Тарасу Шевченко в Киеве (1939, 1949, 1954),
 Канев. На могиле Тараса Шевченко (1943) и др.
 Зарисовки мест, связанные с нахождением Шевченко (цветные карандаши, 1961).

Память 

В 1969 году в Киеве на доме по улице Карла Либкнехта, 10 (в настоящее время улица Шелковичная), в котором в 1945—1963 годах жил и работал Александр Пащенко, была открыта гранитная памятная доска (авторы — скульптор Иван Васильевич Макогон).
 В 1986 году почта СССР выпустила художественный конверт, посвящённый художнику Александру Пащенко.

Примечания

Источники 
 Пащенко //  — С. 465.
 Владич Л. В. Александр Сафонович Пащенко. — М., 1957.
 Говда П. И. Александр Сафонович Пащенко. — К., 1964.
 Шевченковский словарь. — Т. 2. — К., 1978. — С. 86.
 225 лет Академии художеств СССР: Каталог выставки. — Т. 2. — Москва, 1985. — С. 366—367.
 Александр Пащенко. Воспоминания о художнике. — 1990.
 Милое прошлое на гравюрах // Киевские ведомости. — 2005. — 15 сентября.

Графики СССР
Похороненные на Байковом кладбище
Члены Национального союза художников Украины
Члены КПСС
Ректоры вузов Киева